Die Rio Open 2020 (offiziell: Rio Open presented by Claro) waren ein Tennisturnier, das vom 17. bis 23. Februar 2020 in Rio de Janeiro stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2020 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Marseille die Open 13 sowie in Delray Beach die Delray Beach Open gespielt. Beide zählten zur Kategorie ATP Tour 250, während die Rio Open zur Kategorie ATP Tour 500 gehörten.

Laslo Đere war der Titelverteidiger im Einzel, der in diesem Jahr jedoch von seiner Meldung zurückzog. Im Doppel gewannen Máximo González und Nicolás Jarry im Vorjahr.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.759.905 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.915.485 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 15. bis 16. Februar 2020 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze im Einzel sowie eine Paarung im Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen zwei Lucky Loser im Einzel und eine Paarung im Doppel.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 50 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 45 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 39 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 39 kB)

ATP Tour 2020
Tennisturnier in Rio de Janeiro